Viharzóna, Koszterszitz József 1939-es regénye
 Viharzóna (The Perfect Storm), 2000-es amerikai film Wolfgang Petersen rendezésében